El Torneig de Wimbledon 2015, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2015, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 129a edició es va celebrar entre 29 de juny i el 12 de juliol de 2015 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu novè títol de Grand Slam i el tercer a Wimbledon (2011, 2014). La final individual masculina fou una repetició de l'edició prèvia contra Roger Federer, també amb el mateix resultat final, de manera que Đoković va retenir el títol.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va guanyar el seu 21è títol de Grans Slam de la seva carrera, tercera en el rànquing històric i a només tres de la primera Margaret Court. També fou el seu sisè títol a Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012), i amb 33 anys i 289 dies va esdevenir la tennista més veterana en guanyar un títol de Grand Slam. Amb aquest títol va encadenar quatre títols de Grand Slams individuals consecutius, fita que ja havia aconseguit els anys 2002-2003, i a l'expectativa d'aconseguir el Grand Slam pur amb el US Open posterior.
 La parella de dobles masculins formada pel neerlandès Jean-Julien Rojer i el romanès Horia Tecau van aconseguir el seu primer títol de Grand Slam. Tecau ja havia disputat tres finals consecutives a Wimbledon amb Robert Lindstedt però havia perdut en totes (2010-2012).
 La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van guanyar el seu primer títol de Grand Slam com a parella, tot i que per la veterana Hingis representava el seu 10è títol de dobles de Grand Slam (l'anterior fou l'Open d'Austràlia 2002) i el tercer a Wimbledon.
 La parella mixta formada per la suïssa Martina Hingis i l'indi Leander Paes van guanyar el segon títol de Grand Slam com a parella, també el segon de l'any amb l'Open d'Austràlia 2015. Per Hingis fou el tercer títol de Grand Slam de dobles mixtos, primer a Wimbledon, mentre que per Paes fou el vuitè títol de dobles mixtos i quart a Wimbledon. Hingis va fer doblet amb els dos títols de dobles en aquesta edició.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Roger Federer (Final)
  Andy Murray (Semifinals)
  Stan Wawrinka (Quarts de final)
  Kei Nishikori (2a ronda)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  Milos Raonic (3a ronda)
  David Ferrer (retirat per lesió)
  Marin Čilić (Quarts de final)
  Rafael Nadal (2a ronda)
  Grígor Dimitrov (3a ronda)
  Gilles Simon (Quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Feliciano López (2a ronda)
  David Goffin (4a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Tommy Robredo (1a ronda)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Richard Gasquet (Semifinals)
  Viktor Troicki (4a ronda)
  Ivo Karlović (4a ronda)
  Leonardo Mayer (3a ronda)
  Andreas Seppi (3a ronda)
  Nick Kyrgios (4a ronda)
  Bernard Tomic (3a ronda)
  Pablo Cuevas (1a ronda)
  Guillermo García López (1a ronda)
  Fabio Fognini (2a ronda)
  Jack Sock (1a ronda)
  Dominic Thiem (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Campiona)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Simona Halep (1a ronda)
  Maria Xaràpova (Semifinals)
  Caroline Wozniacki (4a ronda)
  Lucie Šafářová (4a ronda)
  Ana Ivanović (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
  Carla Suárez Navarro (1a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Karolína Plíšková (2a ronda)
  Eugenie Bouchard (1a ronda)
  Agnieszka Radwańska (Semifinals)
  Andrea Petkovic (3a ronda)
  Timea Bacsinszky (Quarts de final)
  Venus Williams (4a ronda)
  Elina Svitolina (2a ronda)
  Sabine Lisicki (3a ronda)
  Sara Errani (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza (Final)
  Madison Keys (Quarts de final)
  Samantha Stosur (3a ronda)
  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
  Flavia Pennetta (1a ronda)
  Alizé Cornet (2a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
  Barbora Strýcová (1a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Irina-Camelia Begu (3a ronda)
  Belinda Bencic (4a ronda)
  Camila Giorgi (3a ronda)
  Caroline Garcia (1a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quarts de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Quarts de final)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (Campions)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1a ronda)
  Marcel Granollers /  Marc López (2a ronda)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (Semifinals)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (1a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (Final)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (1a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (2a ronda)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (Campiones)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Final)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (Quarts de final)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (Semifinals)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Semifinals)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Hsieh Su-Wei /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (2a ronda)
  Casey Dellacqua /  Iaroslava Xvédova (Quarts de final)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Serena Williams /  Venus Williams (renúncia)
  Chan Yung-Jan /  Zheng Jie (1a ronda)
  Michaella Krajicek /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Anastassia Rodiónova /  Arina Rodiónova (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (3a ronda)

Dobles mixts 

  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (Semifinals)
  Sania Mirza /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Ielena Vesninà /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Caroline Garcia /  Bob Bryan (2a ronda)
  Timea Babos /  Alexander Peya (Final)
  Katarina Srebotnik /  Horia Tecau (Quarts de final)
  Martina Hingis /  Leander Paes (Campions)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Quarts de final)

  Cara Black /  Juan Sebastian Cabal (3a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Raven Klaasen (3a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Flavia Pennetta /  Pablo Cuevas (renúncia)
  Michaella Krajicek /  Florin Mergea (2a ronda)
  Chan Yung-Jan /  John Peers (2a ronda)
  Zheng Jie /  Henri Kontinen (2a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lukaz Kubot (3a ronda)
  Arantxa Parra Santonja /  David Marrero (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí  
 Quadre individual femení  
 Quadre dobles masculins  
 Quadre dobles femenins 
 Quadre dobles mixts  

2015
Wimbledon 2015, Torneig de